Râul Sasul se poate referi la:

 Sasul - afluent al râului Izvorul
 Sasul - afluent al râului Strei